Змагання в персьюті в рамках Кубка світу з біатлону 2011-12 розпочалися 4 грудня 2011 року в Естерсунді, Швеція, на першому етапі і завершаться на дев'ятому етапі в російському Ханти-Мансійську 17 березня 2012 року. Свій титул володаря малого кришталевого глобуса відстоюватиме норвежець Тар'єй Бо.

Формат
В гонці переслідування або персьюті спортсмени стартують через проміжки часу, які визначаються їхнім результатом у попередній гонці, зазвичай спринтерскій. Біатлоністи долають п'ять кіл загальною довжиною 12,5 км і виконують чотири стрільби в порядку: лежачи, лежачи, стоячи, стоячи. На кожній стрільбі спортсмен повинен розбити 5 мішеней п'ятьма пострілами. Кожний невлучний постріл карається проходженням штрафного кола 150 м завдовжки. Перемагає біатлоніст, який першим перетнув фінішну лінію.

Біатлоністи виконують стрільбу на установках, що призначені їм перед гонкою.

Переможець сезону визначається за загальною кількістю набраних очок і нагороджується малим кришталевим глобусом.

Призери сезону 2010–11

Переможці та призери етапів

Таблиця

Виноски

Кубок світу з біатлону 2011-12
2011 у біатлоні
2012 у біатлоні